La classifica perpetua è una speciale classifica che raggruppa i risultati complessivi di tutte le squadre che hanno disputato almeno una stagione in un campionato di calcio.

La seguente classifica perpetua si riferisce alla Vysšaja Liga, la massima serie del calcio sovietico, a partire dalla sua istituzione nel 1936 e fino alla sua cessazione nel 1991.

Classifica

Voci correlate 
Vysšaja Liga
Classifica perpetua della Prem'er-Liga

Collegamenti esterni 

Campionato sovietico di calcio
URSS